'''
 Profeten Jeremias - forfatter af Jeremias' Bog, den anden bog i De profetiske skrifter i Det Gamle Testamente og Tanakh.
 Jeremias Friedrich Reuss - (1700 – 1777), tysk født teolog, professor mm.